CAF steht für:
 Caisse d’allocations familiales, verantwortlich insbesondere für finanzielle Unterstützungen für Familien in Frankreich
 Canadian Armed Forces, siehe Kanadische Streitkräfte
 Central African Federation, siehe Föderation von Rhodesien und Njassaland
 Club Alpin Français, Vereinigung der Bergsteigerverbände in Frankreich
 Co-array Fortran, Spracherweiterung von Fortran 95

 Comicorum Atticorum Fragmenta, eine Sammlung von Fragmenten der attischen Komödiendichter
 Commemorative Air Force, US-amerikanischer Verein zur Erhaltung von Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs
 Common Assessment Framework, gemeinsames europäisches Qualitätsbewertungssystem
 Composite Application Framework, Framework zur Entwicklung von Anwendungen auf Basis einer Enterprise SOA
 Compressed Air Foam, siehe Druckluftschaum
 Computer-Aided Farming, Präzisionsackerbau in der Landwirtschaft, siehe Precision Farming
 Conductive Anodic Filament, unerwünschter, durch Migration von Metallionen entstehender leitfähiger Faden im Substrat einer Leiterplatte
 Confédération Africaine de Football, afrikanischer Fußballverband
 Continuous Autofocus (häufig auch: AF-C oder AF.C), Automatische Schärfenachführung. Ein Autofokus-Modus bei Kameras
 Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne, ein politisches Organ des Kantons Bern
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, spanischer Hersteller von Eisenbahn- und Straßenbahnfahrzeugen
 Core Audio Format, Datenformat von Apple zur Speicherung von Audiodaten
 Corporación Andina de Fomento, auf die Förderung der Andenpakt-Länder ausgerichtete Entwicklungsbank 
 Currency Adjustment Factor, Zuschlag auf Seefracht zum Ausgleich von Wechselkursschwankungen
 Zentralafrikanische Republik, Ländercode nach ISO 3166 und IOC-Code

CAf steht für:
 Convention Africaine, historische Partei in Französisch-Westafrika

caf steht für:
 Southern Carrier (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen in Nordamerika

Siehe auch:

Abkürzung